

Будниця — присілок, Більський район, Тверська область
 Будниця — присілок, Велізький район, Смоленська область